Esistono più comuni francesi con questo nome

Bours – Passo di Calais
Bours – Alti Pirenei